Шварцев — фамилия; имеет женскую форму Шварцева.
 Шварцев, Исаак Сергеевич (род. 1949) — молдавский советский архитектор.
 Шварцев, Степан Львович (1936-2018) — учёный-геолог, гидрогеолог, лауреат премии имени Ф. П. Саваренского.